Muslimové v Severní Makedonii jsou podle posledního sčítání lidu v roce 2002 třetí nejpočetnější skupinou obyvatel. Díky tomu je islám druhým nejrozšířenějším náboženstvím v zemi. Zdejší muslimové podléhají proudu Sunnitského islámu, konkrétně Hanífovskému mazhabu. Některé severozápadní a západní regiony mají převážně jen muslimskou komunitu. Většina muslimů v zemi jsou etničtí Albánci, malou skupinou jsou poté Turci, Romové, Bosňáci či Torbeš.

Populace

Etnografie 
Albánští muslimové, kteří tvoří 25 % populace Severní Makedonie a zároveň většinu muslimské populace, žijí převážně v Položském regionu a v západních regionech země. Turci, kteří tvoří 4 % makedonské populace, jsou rozesetí po celé zemi, nejvíce pak ve velkých městech, stejně tak jako muslimští Romové. Nejvíce Bosňáků poté žije v hlavním městě Skopje. Muslimů, kteří jsou makedonské národnosti, je něco mezi 40-100 tisíci a žijí převážně na západě země, především v opštinách Centar Župa, Debar, Struga a Plasnica.

Historická populace 
Následující tabulka ukazuje muslimskou populaci a procento z celkové populace v jednotlivých letech. V letech 1904-1961 počet muslimů v zemi klesal, avšak v roce 2002 stoupl opět k 30 % díky početným porodům v muslimských rodinách. Podle výzkumu z roku 2011 jejich počet v zemi opět klesl pod 30 %.

Geografické rozložení muslimského obyvatelstva

Reference

Související články 
 Obyvatelstvo Severní Makedonie
 Náboženství v Severní Makedonii
 Rumélie
 Albánci v Severní Makedonii
 Romové v Severní Makedonii
 Bosňáci v Severní Makedonii

Externí odkazy 
 

 
Islám podle zemí
Demografie Severní Makedonie